El Torneig de Niça 2011, oficialment conegut com a Open de Nice Côte d'Azur 2011, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de maig de 2011 al Nice Lawn Tennis Club de Niça, França.

L'espanyol Nicolás Almagro va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011